L55 ou L.55 peut faire référence à :

 Aer Lualdi L.55, un hélicoptère italien ;
 Coup de soleil, d'après la classification internationale des maladies ;
 HMS L55, un sous-marin de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres